Алон — «дуб» (Quercus) на иврите.

Имя 
 Алон (имя)

Фамилия 
 Алон, Азария (1918—2014) — израильский писатель и общественный деятель, основатель Израильского общества охраны природы.
 Алон, Александр (1953—1985) — израильский русскоязычный поэт и автор-исполнитель.
 Алон, Гдалия (1902—1950) — израильский историк. Исследователь Талмуда и истории эпохи Второго Храма.
 Алон, Игаль (1918—1980) — израильский государственный и военный деятель.
 Алон, Ницан (род. 1965) — израильский генерал-майор.
 Алон, Нога (род. 1956) — израильский математик, известный своим вкладом в комбинаторику и теоретическую информатику.

Топоним 
 Алон (поселение) — израильское поселение (составляющее часть поселения Альмон) на Западном берегу Реки Иордан.
 Алоней-Абба — мошав на севере Израиля.
 Алоним — кибуц на севере Израиля.
 Алон-ха-Галиль — населённый пункт на севере Израиля.
 Алон-Швут — израильское поселение на Западном берегу Реки Иордан.

Прочее 
 ALON™ — оксинитрид алюминия, прозрачное керамическое соединение.

См. также 
 Алона (значения)
 Алони
 Алоним